«Металлист» () — украинский футбольный клуб из Харькова, выступающий в сезоне 2010/11 в Премьер-лиге чемпионата Украины. В этот список входят результаты и достижения клуба, а также лучшие бомбардиры клуба по итогам каждого сезона с 1926 года по настоящее время. Клуб выиграл Кубок СССР в 1988 году, принимал участие в финалах кубка СССР и Украины в 1983 и 1992 годах соответственно, а также шесть раз становился бронзовым призёром чемпионата Украины.

Краткая история 
«Металлист» был основан в 1925 году как футбольная команда спортивного клуба Харьковского паравозостроительного завода (хотя ранее футболисты ХПЗ уже участвовали в чемпионатах Харькова). Первые годы своего существования команда принимала участие в основном местных (как в харьковских, так и украинских турнирах). Лишь в 1936 году клуб выходит на всесоюзный уровень, приняв участие в розыгрыше первого Кубка СССР. Команда несколько раз меняла название вместе с заводом («Зенит», завод № 183 им. Коминтерна). После войны команда впервые принимает участие в чемпионатах СССР под названием «Дзержинец» (в начале сезона 1946 года клуб носил название «Трактор»). Однако, после нескольких сезонов, «Дзержинец» возвращается к местным соревнованиям.

Снова в чемпионатах СССР клуб дебютирует уже в 1956 году под названием «Авангард». Именно под этим названием команда добивается наилучшего результата в чемпионатах СССР — 6-е место в 1961 году. С 1967 года команда получила своё современное название — «Металлист». Единственным трофеем команды во времена СССР стал кубок 1988 года.

Наилучшим достижением команды в чемпионатах Украины является третье место, которое команда завоевывала четырежды (в 2007, 2008, 2009 и 2010 годах). Несколько раз клуб принимал участие в европейских клубных турнирах, максимальный результат в которых — 1/8 финала в розыгрышах Кубка Кубков 1988—1989 и 1/8 финала Кубка УЕФА 2008—2009.В розыгрыше Лиги Европы 2011/2012 года команда дошла до 1/4 финала.

Список сокращений 

 И = Количество проведенных игр
 В = Количество выигрышей
 Н = Количество ничьих
 П = Количество проигрышей

 М = Забитые-пропущенные мячи
 Очки = Количество очков
 Место = Итоговое место
 Финал = Финалист

При смене дивизиона он выделялся жирным
Игроки выделенные жирным стали лучшими бомбардирами дивизиона в сезоне.

Описание сезонов

Примечания

Ссылки

Литература 
 
 
 
 Справочники календари издательства Пресс-бюро Центрального стадиона им. Ленина за 1957—1991 года.

Интернет 
Информация с соответствующих страниц сайтов:
 
 
 
 

Сезоны
 
Металлист Харьков
Металлист